El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2004 va ser la setzena, i darrera, cursa de la temporada 2004 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 29 al 31 d'octubre de 2004.

MotoGP

250 cc

125 cc 

Competicions motociclistes del 2004
2004
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme